Точка безубыточности (критическая точка, CVP-точка) () — объём производства и реализации продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начинает получать прибыль. Точку безубыточности можно определить в единицах продукции, в денежном выражении или с учётом ожидаемого размера прибыли.

Не путать с точкой окупаемости (проекта). Она рассчитывается для определения времени, когда доходы от проекта превысят затраты на него потраченные, это та же точка безубыточности, только измеряется не в штуках, а в месяцах и годах.

Определение 
Согласно К.Р. Макконнеллу и С.Л. Брю точка безубыточности — объём продукции предприятия, при которой общая сумма издержек и общая сумма выручки равны, и предприятие не получает прибыли и не несёт убытков.

Точка безубыточности в денежном выражении имеет следующую формулу:

 , где
 BEP () — точка безубыточности,
 TFC () — величина условно-постоянных издержек,
 AVC () — величина условно-переменных издержек на единицу продукции,
 P () — стоимость единицы продукции (реализация),
 C () — прибыль с единицы продукции без учёта доли постоянных издержек (разница между стоимостью продукции (P) и переменными издержками на единицу продукции (AVC)).

Можно заметить, что выражение  численно равно отношению валовой маржи к выручке.

Точка безубыточности в единицах продукции — такое минимальное количество продукции, при котором доход от реализации этой продукции полностью перекрывает все издержки на её производство:

.

См. также 
 Операционный анализ

Ссылки 
 Статья «Дойти до точки… безубыточности» (из журнала «the CHIEF», № 2 за 2002 год)

Примечания 

Затраты
Управленческий учёт
Бизнес-планирование